Brabenec je varianta slova mravenec a dále může být:
 místopisné jméno
 Brabenec, Brabenčák či Na Brabenci – kopec v Praze na pomezí Radlic a Smíchova
 skalní věž Brabenec – skalní útvar v Adšpašských skalách v Adršpachu, okres Náchod
 Brabenec (Jilemnice) – les na území Jilemnice v okrese Semily, východně od města
 Brabenec (Vanov) – pomístní název lokality (pole) na území obce Vanov v okrese Jihlava, východně od vsi

 příjmení
 Antonín Brabenec (1881–???) – český malíř a sochař
 František Brabenec (1928–???) – československý politik
 Jakub Brabenec (* 2003) – český lední hokejista
 Jaromír E. Brabenec (* 1934) – český výtvarník
 Jiří Brabenec (1911–1983) – strojař, motocyklový závodník, spisovatel a novinář
 Kamil Brabenec (* 1976) – český lední hokejista, syn Kamila Brabence st., otec Jakuba Brabence
 Kamil Brabenec (basketbalista) (* 1951) – československý basketbalista, otec Kamila Brabence ml., děd Jakuba Brabence
 Vratislav Brabenec (* 1943) – český hudebník a literát

Podobná jména 
 Brabec

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno